Der FK Tschornomorez Odessa (, UEFA-Transkription FC Chornomorets Odesa; früher im deutschen Sprachraum Schwarzmeer Odessa) ist ein Fußballverein aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer.

Geschichte

Namensentwicklung 
Der Verein wurde 1936 unter dem Namen Dynamo Odessa («Динамо» Одеса) gegründet, wechselte in den folgenden Jahren aber häufiger den Namen. So hieß er 1940 Chartschowyk Odessa («Харчовик» Одеса, ukr.), ab 1941 Spartak Odessa («Спартак» Одеса), ehe er 1944 wieder Chartschowyk Odessa genannt wurde. 1953 taufte er sich dann in Metalurh Odessa («Металлург» Одеса) um, der Name hatte aber nur zwei Jahre Bestand. Bis er sich 1958 den aktuellen Namen gab, hieß er wieder Chartschowyk Odessa.

Sowjetunion 
Der Verein nahm als einer der Vertreter der Teilrepublik Ukraine am Spielbetrieb der sowjetischen Liga teil. Dort gelang mit dem dritten Platz in der Spielzeit 1974 die beste Platzierung und damit auch die erstmalige Qualifikation für den UEFA-Pokal. Der erste Titel wurde mit dem Ligapokal 1990 nach einem 2:0-Sieg gegen Dnipro Dnipropetrowsk gewonnen. Nach der ewigen Tabelle der sowjetischen Liga liegt Tschornomorez unter allen ukrainischen Mannschaften, die an der sowjetischen Liga teilnahmen, auf Platz 3, insgesamt auf Platz 13.

Ukraine 
Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1992 gehörte Tschornomorez zu den Gründungsmitgliedern der neuen Wyschtscha Liha. Im selben Jahr gewann der Club die erste Austragung des unabhängigen ukrainischen Pokals durch einen 1:0-Erfolg gegen Metalist Charkiw. Zwei Jahre später gelang der erneute Titelgewinn, dieses Mal wurde Tawrija Simferopol im Elfmeterschießen bezwungen.

Bis zur Saison 1997/98 spielte Tschornomorez erstklassig, dann musste der Verein in die zweitklassige Perscha Liha absteigen. Zwar gelang der sofortige Wiederaufstieg, die folgende Erstligasaison beendete der Klub allerdings wieder auf einem Abstiegsplatz und spielte daher 2000/01 erneut nur im Unterhaus. Nach einem sechsten Platz 2001 stieg der Verein als Tabellenzweiter 2002 erneut auf. In der Wyschtscha Liha folgten mit dem achten, fünften und sechsten Platz gute Mittelfeldplatzierungen. 2006 schaffte Tschornomorez durch den dritten Platz nach jahrelanger Abstinenz den Wiedereinzug in das internationale Geschäft. Im UEFA-Pokal war jedoch bereits in der 1. Runde mit zwei Niederlagen gegen den israelischen Vertreter Hapoel Tel Aviv Endstation.

In der Saison 2009/10 belegte das Team den 15. und vorletzten Tabellenplatz und musste erneut den Weg in die Zweitklassigkeit antreten. 2011 wurde die Vizemeisterschaft der Perscha Liha gewonnen und somit gelang auch die sofortige Rückkehr in die Premjer-Liha. Nach einem 8. Tabellenplatz in der Saison 2011/12 erreichte der Verein 2012/13 den 6. Rang und qualifizierte sich durch den Finaleinzug im Pokalwettbewerb für die UEFA Europa League. Das Pokal-Finale am 22. Mai 2013 gegen Schachtar Donezk ging allerdings deutlich mit 0:3 verloren. Nach Siegen in den Qualifikationsrunden und der Playoff-Runde erreichte der Verein die Gruppenphase der Europa League 2013/14. Mit dem zweiten Platz in seiner Gruppe qualifizierte sich Tschornomorez für das Sechzehntelfinale, schied aber dort gegen Olympique Lyon aus dem Wettbewerb aus.

Aufgrund der politischen Unruhen in der Ukraine 2013/2014 lösten die Spieler Markus Berger, Franck Dja Djedje, Pablo Fontanello, Anderson Mineiro und Sito Riera nahezu zeitgleich ihre Verträge auf, um das Land zu verlassen.

In der Saison 2017/18 belegte das Team den elften und damit vorletzten Tabellenplatz in der ukrainischen Premjer-Liha und stieg nach verlorener Relegation (zwei Play-Off-Spiele) gegen den Zweitplatzierten der ersten ukrainischen Liga, den FK Poltawa erneut in die Zweitklassigkeit ab.

Erfolge

UdSSR (1936–1991) 
 Wysschaja Liga (Fußballmeisterschaft UdSSR)
3. Platz: 1974

 Sowjetischer Fußballbund-Pokal
Sieger: 1990

Ukraine (seit 1992) 
 Wyschtscha Liha (ukrainische Fußballmeisterschaft)
Vizemeister (2): 1994/95, 1995/96

3. Platz (3): 1992/93, 1993/94, 2005/06

 Ukrainischer Pokal
Sieger (2): 1992, 1993/94

Pokalfinalist (1): 2012/13

Europapokalbilanz

Bekannte ehemalige Spieler

Trainer

Meisterschaft und Pokal 

WL – Wyschtscha LihaPL – Premjer-Liha1L – Perscha Liha

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Tschornomorez Odessa (russisch)

Einzelnachweise 

Odessa, Tschornomorez
Gegründet 1936
 
Organisation (Odessa)